«Торонто Мейпл Лифс» () — канадский профессиональный хоккейный клуб из Торонто, Онтарио. Выступает в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 1917 году и является клубом «Оригинальной шестёрки». В первом сезоне команда выступала под названием «Торонто» и стала первым чемпионом НХЛ, завоевав Кубок Стэнли. В следующем сезоне команда получила название «Торонто Аренас», а еще через год была переименована в «Торонто Сент-Патрикс» и называлась так вплоть до 1927 года, когда была снова переименована и  получила своё нынешнее название «Торонто Мейпл Лифс».

За свою историю «Торонто» выиграл 13 Кубков Стэнли. В период с 1947 по 1951 годы «Мейпл Лифс» завоевали четыре Кубка Стэнли, впервые став «командой-династией». Вторая «династия» «Торонто» играла в 60-х годах, завоевав 4 кубка с 1962 по 1967 годы.

Статистика сезонов

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль команды на NHL.ru

Примечания 

 
Торонто Мейпл Лифс